Ли́стон () — фамилия. Известные носители:

 Листон, Роберт (1794—1847) — английский хирург.
 Листон, Сонни (1932—1970) — американский боксёр-профессионал, чемпион мира в тяжёлом весе.
 Листон, Трисия (род. 1992) — американская профессиональная баскетболистка.
 Листон Смит, Лонни (род. 1940) — американский музыкант, пианист, вокалист и клавишник.